Taxi in den Tod ist der Titel folgender Filme:

 Taxi in den Tod (1992) (Black Ice), kanadisch-amerikanischer Film von Neill Fearnley (1992) 
 Taxi in den Tod, Alternativtitel von Berlin – Eine Stadt sucht den Mörder, deutscher Fernsehfilm von Urs Egger (2003)